Stronger (Heart), een single van Heart uit 1974
 Stronger (Britney Spears), een single van Britney Spears uit 2000
 Stronger (Sugababes), een single van Sugababes uit 2002
 Stronger (Agnes Carlsson), een album van Agnes Carlsson uit 2006
 Stronger (Kanye West), een single van Kanye West uit 2007
 Stronger (Dead by April), een album van Dead by April uit 2011
 Stronger (Kelly Clarkson), een album van Kelly Clarkson uit 2011
 Stronger (Clean Bandit), een single van Clean Bandit uit 2014
 Stronger (2004), een Canadese korte film uit 2004
 Stronger (2011), een Amerikaanse korte film van regisseur Claes Lilja uit 2011
 Stronger (2017), een Amerikaanse korte film van regisseur David Gordon Green uit 2017